Сива́ш — украинский топоним, фамилия.

Водные объекты 
 Сиваш или Гнилое Море — залив на западе Азовского моря.
 Сиваш или Сивашик — залив (озеро) Утлюкского лимана Азовского моря (Запорожская область).
 Сиваш (река) — маловодная балка в Джанкойском районе Крыма.

Населённые пункты 
 Сиваш — село, Первомайский городской совет, Харьковская область, в 2012 году присоединено к городу Первомайский.
 Сиваш — посёлок, Генический район, Херсонская область.
 Сиваш — де-факто пограничная станция Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги.

Фамилия 
 Сиваш, Константин Митрофанович (1924—1989) — советский травматолог-ортопед, профессор, лауреат Государственной премии СССР (1974).

Другое 
 «Сиваш» — советский монитор проекта 1190 типа «Хасан».

См. также 
 Сивашик
 Сивашов
 Сивашовка